Bayport – CDP statunitense in Florida
Bayport – città statunitense in Minnesota
Bayport – hamlet di New York